Muirileguatia är ett släkte av insekter. Muirileguatia ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Muirileguatia